O nome Rousseau pode-se referir a:

Pessoas 
 Jean-Jacques Rousseau - um filósofo iluminista
 Henri Rousseau - um pintor pós-impressionista

Outros 
 2950 Rousseau

Desambiguação